Giba puede referirse a:
Giba o Joroba, una región corporal que presentan algunas especies de mamíferos artiodáctilos de zonas desértico-cálidas. L
Giba (Italia), un municipio de Italia en la provincia de Cerdeña del Sur, en la región de Cerdeña.
Giba (futbolista) (1962-2014), un entrenador y jugador de fútbol brasileño que jugaba en la demarcación de defensa.
Giba (voleibolista) (1976-), un exjugador de voleibol brasileño.